«Людина-павук: Рік перший» () — американський майбутній супергеройський анімаційний серіал, який вийде на відеострімінґовому сервісі Disney+. Проєкт анонсований 12 листопада 2021 року на Disney+ Day 2021.

Синопсис 
Анімаційний серіал розповідає про Пітера Паркера на його шляху становлення Людиною-павуком у КВМ. Ще небачена пригода та стиль, що шанує старі корені комікс-персонажа.

Сюжет 
Майбутній проєкт розповідатиме про перший рік навчання Пітера Паркера в старшій школі та перші кроки у формуванні супергероя.

Примітки

Посилання 

 Людина-павук: Рік перший  на сайті української Марвелпедії

Телесеріали Marvel Studios
Оригінальні програми Disney+
Телесеріали англійською мовою
Твори, засновані на Marvel Comics